Reciprocitet har flere betydninger:
 Reciprocity (canadisk politik) – plejer at beskrive begrebet af fri handel med USA
 Reciprokal handelsaftale – indgået for at reducere (eller eliminere) tariffer og andre handelsrestriktioner på varer handlet mellem underskriverne
 Reciprocitet (fotografi) – forholdet mellem lysets lysintensitet og eksponeringsvariheden som resulterer i en identisk eksponering

Socialvidenskaber og humaniora 
 Reciprocitetsprincip – social gensidighedsnorm
 Reciprocitet (kulturantropologi) – måde at definere folks uformelle udveksling af varer og arbejdsydelser
 Reciprocitet (evolution) – mekanisme for evolutionen af sammenarbejde
 Reciprocitet (internationale forhold)
 Reciprocitet (social og politisk filosofi)
 Reciprocitet (sociologi)

Naturvidenskab 
 Reciprocitet (ingeniørvidenskab) – anvendt ved analyse af strukturer og til at løse komplekse belastningsbetingelser
 Reciprocitet (elektromagnetisme) – sætninger som relaterer kilder og de resulterende felter i klassisk elektromagnetisme

Matematik 
 Reciprocitetslov – i matematik, omfattende:
 Kvadratisk reciprocitet – et fundamentalt resultat i talteori
 Kubisk reciprocitet – sætninger som udtaler sig om betingelser under hvilken kongruensen x3 ≡ p (mod q) er løsbar
 Kvartisk reciprocitet
 Artin reciprocitetslov
 Reciprocitetsrelation eller eksakt differentiale – et matematisk differentiale af formen dQ, for nogle differentiable funktioner Q
 Weil reciprocitet for algebraiske kurver

Sætninger 
 Frobenius reciprocitet
 Reciprocitetslov for Dedekind summer
 Stanleys reciprocitet sætning

Steder 
 Reciprocity No. 32, Saskatchewan, Canada

zh:互反律